Danehl ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Danehl (1887–1954), deutscher Verwaltungsjurist
 Günther Danehl, deutscher Literaturübersetzer aus dem Englischen (tätig ab 1960 bis Mitte 1990er Jahre)

Siehe auch:
 Danel
 Dannehl
 Danneel